Латівка — село в Біляївському районі Одеської області.
 Латівка — село в Широківському районі Дніпропетровської області.